Maiolini est un patronyme porté notamment par :

 Alba Maiolini (1916-2005), actrice italienne ;
 Carlo Maiolini (1940-), artiste-peintre, designer et décorateur français ;
 Paola Maiolini (1953-), actrice italienne.